Па́вел Степа́нович Карцо́в (1785 — 10 января 1847, Кострома) — российский государственный деятель, генерал-майор, действительный статский советник и Рязанский губернатор.

Биография 
Родился в 1785 году. Происходил из старинного дворянского рода, основатель которого — татарин Бармес Юшманович (в крещении Борис Иванович) Карцов был в 1595 году пожалован поместьем в Костромском уезде «за московское осадное сиденье».

Службу начал в 1796 году сержантом лейб-гвардии Преображенского полка. В январе 1797 года был произведён в прапорщики, в ноябре следующего — в подпоручики Староингерменландского полка, где прослужил одиннадцать лет, успев поучаствовать в битве у Прейсиш-Эйлау.

В феврале 1809 года в чине майора был переведён в Пермский пехотный полк. В августе 1811 года, как хорошего строевого офицера его направляют в первый учебный батальон, где в октябре он получает звание подполковника.

В 1812 году участвует в Отечественной войне и заграничных походах. В январе 1820 года произведён в генерал-майоры и назначен командиром 1-й бригады 3-й Гренадерской дивизии.

В феврале 1822 года после 26-летней службы Павел Сергеевич уходит в отставку с правом ношения мундира и «полным» пансионным жалованием.

22 февраля 1828 года указом Правительствующего Сената Павел Карвцов назначается Рязанским губернатор, а 15 мая — производится в действительные статские советники. Однако уже 16 сентября 1830 года по результатам ревизии губернии Карцова отдают под суд «за найденные беспорядки» и отстраняют от губернаторства.

В мае 1831 года Павел Степанович явился во второе отделение V Департамента Правительствующего Сената для дачи объяснений, а затем три года томился под следствием, ожидая решения своей участи. В это время он жил в Санкт-Петербурге не получая ни жалования, ни положенного пенсиона за ранения и чин генерал-майора. Однако в конце концов дело Карцова было закрыто, а сам он оправдан.

«Уладив дела казённые» он отправляется в Кострому, где после многолетней тяжбы получает богатое наследство своего двоюродного брата Александра Степановича Кравцова. Наследство позволило зажить в Костроме на широкую ногу: Карцов имел собственный крепостной театр, интересовался различными искусствами и литературой. Кроме того, он оказывал содействие костромичам: поэту Катенину и одному из лучших в России резчиков по дереву Захарову.

Скончался Павел Степанович 10 января 1847 года в Костроме.

Деятельность в качестве губернатора 
Гражданская карьера Карцова складывалась не так удачно как военная. Приступив к обязанностям губернатора, привыкший к строгой военной дисциплине и беспрекословному подчинению Карцов столкнулся с сопротивлением чиновников. По его собственным словам «к партии, составившейся здесь против меня» присоединился губернский прокурор и коллежский асессор Жадовский, который только за три месяца прислал в губернское правление 148 документов, опротестовывающих решения губернатора. Таким образом, вся энергия Карцова уходила лишь на составление объяснений и оправданий.

22 мая 1828 года в Касимове случился большой пожар — сгорело почти полсотни домов, включая все общественные строения и присутственные места. Обошлось без человеческих жертв. Удалось также спасти городскую казну и архивные дела, однако после этого губернатор получил свой первый строгий выговор от министра внутренних дел за то, что донёс о случившемся прошествии напрямую императору, минуя министерство.

В 1830 году в губернию прибыли ревизоры — сенаторы Н. И. Огарёв и М. А. Салтыков. Последствия произведённой ревизии оказались трагичны для Карцова — на рапорте сенаторов императору собственноручно написал «в комитет министерств с тем, чтобы было решено, подлежит ли губернатор суду за найденные беспорядки».

Награды 
 Орден Святого Георгия IV степени
 Орден Святого Владимира IV степени
 Орден Святого Владимира III степени
 Георгиевское оружие «За храбрость»
 Золотой знак Пруссии — «За сражение у Прейсиш-Эйлау»
 Pour le Mérite (Пруссия)

Семья 
Павел Степанович был женат на дочери действительного статского советника Екатерине Николаевне Деклешевой. Их единственный сын, отставной гвардейский ротмистр и почётный гражданин города Костромы Николай Павлович Карцов был предводителем Нерехтенского уезда Костромской губернии, а в 1865 году был избран предводителем дворянства всей губернии.

Литература 
 Акульшин П. В., Димперан Л. В., Мельник А. Н. и др. История Рязанской власти: руководители Рязанского края (1778—2008) — Рязань: Рязанская областная типография, 2008 — c.24-29 ISBN 978-5-91255-012-6

Рязанские губернаторы
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Преображенцы